Балтуринское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Новобалтурина.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 646 человек, в том числе 328 мужчин и 318 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Новобалтурина
 Балтурино
 Новочунка
 Тахтамай

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района